Игнатовское — название населённых пунктов в России:

 Игнатовское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Игнатовское — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Игнатовское — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Игнатовское — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Игнатовское — посёлок в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Игнатовское городское поселение